Schäferkordt ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Schäferkordt (* 1962), deutsche Managerin
 Vera Schäferkordt (* 1924), deutsche Schwimmerin und Olympiateilnehmerin